Крішна — одна з форм Бога в індуїзмі.
 Крішна — річка в центрі і на південно-сході півострова Індостан.
 Крішна — округ в індійському штаті Андгра-Прадеш.
 Арвінд Крішна — американський топменеджер
 Рой Крішна (нар. 1987) — фіджійський футболіст.